Коныртау () — топоним в Казахстане:

 Коныртау (гора) — гора в северной части Джунгарского Алатау.
 Коныртау (село) — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.